Heisdorf (Luxemburg), een dorp in Luxemburg
 Heisdorf (Duitsland), een dorp in Duitsland